, né le , est un astronome japonais. D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert  numérotés entre 1976 et 1986, dont 92 avec Kiichirō Furukawa. L'astéroïde (3370) Kohsai porte son nom.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
 
 .

Astronome japonais du XXe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Naissance en février 1933
Éponyme d'un objet céleste